Miroslava est un terme pouvant désigner:

Miroslava, prénom tchèque
Miroslava (1925-1955), actrice mexicano-tchécoslovaque
, film dramatique mexicain (1993)
Miroslava, commune roumaine de la région de Moldavie

Voir aussi